Александър Мосолов може да се отнася за:
 Александър Мосолов (офицер) (1854 – 1939), руски офицер
 Александър Мосолов (композитор) (1900 – 1973), руски композитор